Pantaloni est un patronyme italien et corse.

Occurrence 
Il est surtout porté dans l'Italie du Sud. En France, il est fréquent en Corse-du-Sud et plus particulièrement dans les villages de Bastelica et d'Ucciani.

Pantaloni est classé au 195091 rang des noms de famille en France.

Étymologie

Comme beaucoup de patronymes corses, il est le pluriel d'un prénom : . Ce pluriel signifiant à l'origine « les enfants de » i.e. « la famille de »  e.g.  : la famille de Matteo,  : la famille de Bernardo.

C'est un ancien nom de baptême popularisé par saint Pantaléon, martyr en Turquie au début du . Le sang de saint Pantaléon, conservé à Ravallo, près d'Amalfi, se liquéfierait chaque année au moment de sa fête qui est le . Aujourd'hui, le prénom Pantaléon n'est plus très répandu, mais plusieurs communes françaises portent le nom de .

Son étymologie est incertaine : la première racine correspond au grec pantos (= tout), la seconde pourrait être eleêmon (= compassion), latinisé en leo (= lion).
.

Histoire 
 l'ancien footballeur Olivier Pantaloni, 
 l’ancien recteur de l’académie de Corse Jacques Pantaloni, 
 l’ancien député de Constantine sous la Quatrième République Paul Pantaloni.

Variantes 
On trouve les variantes suivantes : Pantaleon, Pantaleoni et Pantalon et Pantali.

Éponyme 
Saint Pantalone ou saint Pantaleone sont les éponymes tant du nom de famille Pantaloni que du nom commun pantalon et du nom du personnage de la Commedia dell'arte Pantalone. En effet, Pantalone est devenu un surnom des Vénitiens qui vouaient un culte à saint Pantalone (ou Pantaleone).

Annexes

Articles connexes

Liens externes 
 .
 Pantaloni sur Généalogie.com.

Notes et références 

Patronyme corse
Patronyme italien